Forlivesi – abitanti di Forlì
 Giuseppe Forlivesi – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Mario Forlivesi – calciatore italiano
 Mirella Forlivesi – artista italiana
 Remo Forlivesi – pallanuotista, nuotatore e calciatore italiano
Forlivesi – abitanti di Barisano (Forlì)
Forlivesi – abitanti di Coriano (Forlì)
Forlivesi – abitanti di Forlì del Sannio
Forlivesi – abitanti di Pievequinta
Forlivesi – abitanti di Ronco (Forlì)
Forlivesi – abitanti di Vecchiazzano
Forlivesi – abitanti di Villagrappa
Forlivesi – abitanti di Villanova (Forlì)